Steinkogler ist der Familienname folgender Personen:

 Gerhard Steinkogler (* 1959), österreichischer Fußballspieler
 Josef Steinkogler (* 1954), österreichischer Politiker (ÖVP)
 Louis (Alois) Steinkogler (1867–1929), Fußkünstler aus Bad Ischl, wurde ohne Arme geboren
 Roman Steinkogler (* 1980), österreichischer Musiker, Musikproduzent, Songwriter und Pädagoge

Steinkogler steht für:

 Die Stoakogler, eine volkstümliche Musikgruppe aus der Steiermark

Siehe auch:
 Steinkogel